«Nobody but You» () — третий сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона, записанный при участии Гвен Стефани, с его пятого альбома-сборника Fully Loaded: God’s Country. Продюсером сингла стал Скотт Хендрикс, авторами песни — Росс Куперман, Шейн Маканалли, Джош Осборн и Томми Ли Джеймс. «Nobody but You» стала третьей (после «Go Ahead and Break My Heart» и «You Make It Feel Like Christmas») совместной записью Блейка Шелтона и Гвен Стефани. Сингл вышел в ротацию на радио 21 января 2020 года.

К апрелю 2020 года в США было продано 750,000 копий сингла «Nobody but You».

История 
23 октября 2019 года Блейк Шелтон анонсировал первые детали его нового третьего сборника Fully Loaded: God's Country (2019). Это коллекция семи синглов из альбомов If I’m Honest (2016) и Texoma Shore (2017), а также пять новых песен, включая лид-сингл «God’s Country» и «Hell Right» (совместно с Trace Adkins). «Nobody but You» была впервые анонсирована в этом пресс-релизе, хотя роль Гвен Стефани не была указана. 4 декабря 2019 года Шелтон сообщил, что Стефани будет петь с ним дуэтом эту песню. Тогда же было сообщено об авторах и продюсере трека.

Стивен Томас Эрлвайн из AllMusic описал сингл как рок-балладу (Power ballad) и считает, что песня показала более нежную мелодичную сторону Шелтона, в отличие от первых двух синглов альбома. Джон Фриман из журнала Rolling Stone с этим согласился, также назвав его «силовой балладой» и сравнив припев с синглом группы Aerosmith 1998 года «I Don’t Want to Miss a Thing».

Отзывы 
Келли Бойл, журналист из E! News назвала дуэт «великолепным» и предсказала, что под новый трек «будет сыграно много свадеб». Энни Рейтер из журнала Billboard также похвалила песню, называя её «искренней». Мэтт Бьорке из онлайн-издания о кантри-музыке Roughstock был приятно удивлен дуэтом и написал в своём обзоре песни, что «Блейк и Гвен… их работа потрясающе хороша».

Коммерческий успех 
Вслед за релизом альбома Fully Loaded: God’s Country сингл «Nobody but You» дебютировал на 79-м месте в американском хит-параде Billboard Hot 100. Это второй успех этого дуэта после прошлого 70-го места их сингла «Go Ahead and Break My Heart» в 2016 году. Песня достигла первого места в цифровом чарте Digital Songs, став для Шелтона его вторым там чарттоппером после хита «God’s Country» в 2019 году. Для Стефани это уже третий лидер чарта, после её синглов «Hollaback Girl» в 2005 и «The Sweet Escape» в 2007 году. Он собрал примерно 4,5 млн стримов в первую неделю и ещё было продано 30,000 копий. После выхода музыкального видео песня снова вошла в чарт Billboard Hot 100 на этот раз на 76-м месте. «Nobody but You» также был на 9-м месте в кантри-чарте Hot Country Songs и достиг первого места в цифровом кантри-чарте Billboards Country Digital Song Sales. Ещё до официального релиза песня попала на 46-е место в радио-чарт кантри-музыки Country Airplay в январе 2020 года. К концу января 2020 года в США было продано 40.000 копий сингла. К апрелю 2020 года в США было продано 750,000 копий сингла «Nobody but You».

В апреле 2020 года песня достигла позиции номер один в Country Airplay, став там 27-м чарттоппером Шелтона и первым для Стефани. По этому показателю Шелтон опередил Alan Jackson (26) и George Strait (26) и уступает только двум лидерам в истории этого чарта: Кенни Чесни (30) и Tim McGraw (29). Песня вошла в итоговые годовые списки журнала Billboard (Year-End 2020), на 2-м месте в радио-чарте Country Airplay и на 5-месте Hot Country Songs. Песня также вошла в итоговые годовые списки Country Digital Song Sales и Country Streaming Songs Year-End. Песня также появилась в Rolling Stone Top 100, peaking на 32-м месте. К 27 апрелю 2020 года сингл получил золотую сертификацию Recording Industry Association of America за 500,000 трек-эквивалентных единиц. К 5 маю 2020 года тираж возрос до 815,000 эквивалентных единиц и 1,000,000 к 22 июля, получив платиновую сертификацию RIAA. В итоге «Nobody but You» стал 8-й цифровой песней в США в 2020 году по данным Year-End Digital Song Sales Billboard. К январю 2021 тираж «Nobody but You» составил 288,000 копий в США.

В Канаде сингл «Nobody but You» дебютировал на 93-м месте в хит-параде Canadian Hot 100 в дату с 27 декабря 2019 года, став для Шелтона его вторым самым низким дебютом после 2017 года, когда «Every Time I Hear That Song» появился на 100-м месте. 31 января 2020 года сингл снова попал в это чарте но уже на 79-м месте в Canadian Hot 100. Однако, в цифровом компоненте чарта был более успешен и достиг 3-го места. В Австралии сингл не попал в основной хит-парад ARIA Singles Chart, но достиг 36-го места в цифровом чарте. После выхода музыкального клипа песня снова вошла в чарт и достигла 31-го места.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 Blake Shelton — Nobody But You (Duet with Gwen Stefani) (Live)

Песни Блейка Шелтона
Песни Гвен Стефани
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом
Песни, написанные Джошем Осборном
Песни, написанные Шейном Маканалли
Рок-баллады
Кантри-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay